rsh – Restricted shell, una shell per Unix

Codici 
 RSH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Russian Mission (Stati Uniti)